Groß oder Gross steht für:
 Groß, Maßeinheit für ein Dutzend mal ein Dutzend, siehe Gros
 Groß (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Groß, Kurzwort für Großsegel
 Gross Income, bei Werbeagenturen den Honorarumsatz

Groß oder Gross ist der Name folgender

Familien:
 Gross (Patrizierfamilie), Berner Patrizierfamilie
 Groß (Patrizier), Nürnberger Patrizierfamilie
 Groß von Trockau, fränkisches Rittergeschlecht

geografischer Objekte:
 Groß (Bad Hindelang), Ortsteil des Marktes Bad Hindelang, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Groß (Geiselhöring), Ortsteil der Gemeinde Geiselhöring, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Groß (Gemeinde Hollabrunn), Katastralgemeinde von Hollabrunn, Niederösterreich
 Gross SZ, Viertel der Gemeinde Einsiedeln in der Schweiz
 Grossteil, Ortsteil der Gemeinde Giswil in der Schweiz
 Gross (Illinois), Ort in den Vereinigten Staaten
 Gross (Nebraska), Ort in den Vereinigten Staaten

Siehe auch:

 Gross Rating Point, Kenngröße aus der Mediaplanung
 Größe
 Groos
 Kroos
 Gros (Begriffsklärung)
 Grosz
 Kross
 Cross